Лаку има више значења:

 Лаку (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Лаку (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији